Шкільник Михайло (1891–1972) — правник родом з Галичини. Вивчав право у Львові, Кракові й Києві. 1918–1920 працював у міністерстві торгівлі і промислу уряду УНР, згодом був начальником консульського відділу в міністерстві закордонних справ. З 1921 був суддею і громадським діячем у Перемишлянах (Галичина). На еміграції з 1945 в Німеччині й Канаді. Автор книги "Як міг, боронив справедливість". У 1960-их pp. голова Товариства українських правників Канади. Помер у Торонто.

Література 

 

Українські правники